Kunigunda Rostislavna (1245 - 9 de septiembre de 1285, checo: Kunhuta Uherská o Kunhuta Haličská) fue reina consorte de Bohemia y su regente desde 1278 hasta su muerte. Era miembro de la Casa de Chernigov, y una de las hijas de Rostislav Mijaílovich.

Familia
Presumiblemente nació en Ruthenia, en los dominios de su abuelo paterno, Miguel de Chernígov. Su abuelo fue el último Gran Príncipe de Kiev, que fue depuesto no por un príncipe más poderoso sino por el Imperio mongol.
Sus padres fueron Rostislav Mijaílovich, futuro gobernante de Belgrado y Eslavonia, y su esposa Ana de Hungría. Después de la muerte de su abuelo paterno, la familia de Cunegunda se trasladó a Hungría, donde su abuelo materno, Bela IV de Hungría, convirtió a su padre en gobernador de algunas regiones de habla serbia en el valle del Danubio. Su padre se proclamó emperador de Bulgaria en 1256, pero no se quedó allí para defender su título.

Matrimonio 
Cunegunda se casó - como muestra de alianza de su abuelo materno Bela- con el rey Otakar II de Bohemia (alrededor de 1233-1278) en Bratislava el 25 de octubre de 1261. Otakar era pertenecía a la dinastía Premislidas que se acababa de divorciar de Margarita de Austria, reina de Bohemia, duquesa de Austria (hacia 1204-1266) porque no pudo proporcionar herederos al rey.

Cunegunda , 41 años menor que Margaret, le dio a Ottokar varios hijos, entre ellos:

 Cunegunda de Bohemia (enero de 1265 - 27 de noviembre de 1321). Casada con Boleslaus II de Masovia.

 Agnes de Bohemia (5 de septiembre de 1269 - 17 de mayo de 1296). Casada con Rodolfo II, duque de Austria.

 Wenceslao II de Bohemia (17 de septiembre de 1271 – 21 de junio de 1305).

Reina regente de Bohemia 
Sin embargo, la paz entre Bohemia y Hungría terminó después de 10 años, cuando Stephen,  tío de Cunegunda llegó al poder como el Rey de Hungría.

En 1278, el rey Otakar intentó recuperar sus tierras que fueron conquistadas por Rodolfo I de Alemania en 1276. Hizo aliados y reunió un gran ejército, pero fue derrotado por Rodolfo y asesinado en la batalla de Batalla de Marchfeld el 26 de agosto de 1278.

Moravia fue sometida y su gobierno confiado a los representantes de Rodolfo, dejando a Cunegunda, ahora Reina Regente de Bohemia, al control de la única provincia que rodeaba Praga, mientras que el joven Wenceslao fue prometido y casado con una de las hijas de Rodolfo, Judith.

Cunegunda se casó en segundas nupcias con un magnate bohemio, Záviš, Señor de Falkenštejn, en Praga en 1285. Sin embargo, murió pocos meses después. Záviš la sobrevivió y se casó nuevamente con la princesa húngara Isabel. Fue ejecutado en nombre del Rey el 24 de agosto de 1290.

El hijo de Cunegunda, Wenceslao II, mantuvo el Reino de Bohemia y también logró obtener Polonia y Hungría, aunque no de manera regular. Es una de los ancestros fundamentales tanto de la Casa de Luxemburgo como de los Habsburgo.

Ancestros

Literatura

Enlaces externos 
 

Húngaras del siglo XIII
Mujeres
Mujeres de la Edad Media en Alemania
Reinas consortes de Bohemia del siglo XIII
Reinas consortes de la dinastía Rúrika
Princesas de la dinastía Rúrika
Príncipes de la Rus de Kiev del siglo XIII
Mujeres gobernantes del siglo XIII
Nacidos en Kiev
Mujeres del Rus de Kiev del siglo XIII
Mujeres de Croacia del siglo XIII
Otakar II de Bohemia